Монасты́рка — название населённых пунктов:

Населённые пункты

Казахстан 

 Монастырка — село в Жаксынском районе Акмолинской области.

Россия 

 Монастырка — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Монастырка — один из районов Липецка.
 Монастырка — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Монастырка — деревня в составе г. Каменск-Уральский Свердловской области.
 Монастырка — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области.
 Монастырка — село в Шегарском районе Томской области.
 Монастырка — деревня в Алтайском районе Хакасии.
 Монастырка — до 1964 г. название деревни Клюквенная в Щучанском районе Курганской области.
 Монастырка — до 1963 г. название посёлка Мраморный в Саткинском районе Челябинской области.

Реки 
 Монастырка — река в Санкт-Петербурге.
 Монастырка — река в Черниговском районе  Приморского края.
 Монастырка — река в Дальнегорском городском округе Приморского края.

См. также 

 Монастырек
 Монастырок
 Монастырская
 Монастырский
 Монастырское